Паленсуэла () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино. Занимает площадь 75,72 км². Население — 242 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Palenzuela
 Diputación Provincial
 Programa Vivo Mi Pueblo.
 Web no oficial del municipio
 El Castillo de Palenzuela
 Valle de Palenzuela.

Муниципалитеты Паленсии